Черменский — фамилия. Известные носители:

 Черменский, Евгений Дмитриевич (1905—1995) — учёный-историк, профессор исторического факультета МГУ.
 Черменский, Пётр Николаевич (1884—1973) — историк, археолог и краевед.

 Черменская, Клавдия Григорьевна (1920—1997) — ведущая балерина Свердловского театра оперы и балета, заслуженная артистка РСФСР